Дмитрий Павлович Потылицын (Потылицин) (1908—1944) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943). Гвардии капитан.

Биография 
Дмитрий Павлович Потылицын родился 7 сентября 1908 года в селе Батени Минусинского уезда Енисейской губернии Российской империи (ныне Боградский район Республики Хакасия Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский. Рано потеряв родителей, Дмитрий Павлович был определён в детский дом. Окончил 4 класса начальной школы. До призыва на военную службу работал в сельскохозяйственной коммуне и колхозе. В 1930—1932 году Д. П. Потылицын проходил срочную службу в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии. После демобилизации жил в одном из рабочих посёлков при шахтах Черногорского месторождения Минусинского угольного бассейна, которые позднее были объединены в город Черногорск. Работал шахтёром. Участвовал в стахановском движении.

Вновь в Красную Армию Д. П. Потылицын был призван Минусинским районным военкоматом Красноярского края в июне 1941 года. Окончил курсы младших лейтенантов в Красноярске. До лета 1942 года служил в запасном полку в Новосибирске. В июне 1942 года лейтенант Д. П. Потылицын получил направление в 6-ю резервную армию Ставки Верховного Главнокомандования, на базе которой 7 июля 1942 года была образована 6-я общевойсковая армия. Дмитрий Павлович был назначен командиром 1-й стрелковой роты 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии. 9 июля 1942 года 6-я армия была включена в состав Воронежского фронта. Боевое крещение лейтенант Д. П. Потылицын принял 10 июля 1942 года в оборонительных боях на левом берегу Дона к западу от города Лиски Воронежской области в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции. С 10 августа 1942 года 309-я стрелковая дивизия вела бои на Дону в составе 40-й армии. Осенью 1942 года за умелое руководство подразделением Дмитрий Павлович получил звание старшего лейтенанта.

В январе 1943 года рота старшего лейтенанта Д. П. Потылицына отличилась в ходе Острогожско-Россошанской операции, уничтожив в бою за город Острогожск до батальона немецкой пехоты и семь огневых точек противника. Сам Дмитрий Павлович всегда появлялся в боевых порядках батальона в самые трудные моменты боя и личным примером воодушевлял своих бойцов на выполнение боевых задач. В феврале-марте 1943 года Д. П. Потылицын участвовал в Воронежско-Касторненской и Харьковской операциях, освобождал города Богодухов, Харьков и Белгород. 25 марта 1943 года в бою у посёлка Опошня Полтавской области Украинской ССР Дмитрий Павлович был ранен и эвакуирован в госпиталь. В июне 1943 года он вернулся в свою часть, и получив звание капитана, был назначен заместителем командира 1-го стрелкового батальона 955-го стрелкового полка. В ходе оборонительной фазы Курской битвы батальон держал оборону в Ракитянском районе Белгородской области восточнее посёлка Пролетарский. В ходе контрудара Воронежского фронта на Курской дуге 17 июля 1943 года в бою у села Новосёловка из строя вышел командир батальона и Дмитрий Павлович принял командование подразделением на себя. Под его командованием батальон первым в полку ворвался в немецкие траншеи и выбил из них противника. За время боевых действий в период с 17 июля по 1 августа 1943 года батальон Потылицына уничтожил более 450 вражеских солдат. Перед началом Белгородско-Харьковской операции большое значение командование фронта придавало разведке. Лично возглавив разведгруппу, Д. П. Потылицын за двое суток захватил 6 контрольных пленных, выполнив задание командования на отлично. Перед началом наступления Красной Армии на Курской дуге Дмитрий Павлович был утверждён в должности командира батальона. В ходе наступления его батальон одним из первых ворвался в город Лебедин и участвовал в его освобождении.

После разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге советские войска практически без паузы начали Битву за Днепр. В ходе Сумско-Прилукской фронтовой операции 309-я стрелковая дивизия участвовала в освобождении городов Лохвица и Пирятин. Преодолев с боями около 300 километров 21 сентября 1943 года она вышла к Днепру западнее Переяслава. Дивизия не имела штатных переправочных средств, но командир 1-го стрелкового батальона 955-го стрелкового полка «проявил исключительное мастерство, находчивость и умение в преодолении водных преград» и в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года со своим батальоном под ураганным огнём противника форсировал Днепр и захватил плацдарм на правом берегу реки у хутора Монастырёк. В период с 22 сентября по 20 октября 1943 года батальон капитана Потылицына отразил 48 контратак троекратно превосходящих сил противника, в том числе 12 танковых. В ходе боёв за плацдарм бойцы Потылицына разгромили два немецких батальона и ещё одному батальону нанесли тяжёлое поражение. Было уничтожено 3 танка, 9 автомашин с боеприпасами и военными грузами, 12 станковых пулемётов, захвачено 56 пленных. 1-й стрелковый батальон Потылицина не только удержал занятый плацдарм, но и существенно расширил его. Перейдя в контратаку, он выбил противника из хутора Монастырёк, а также захватил и удержал исключительно важную высоту 175,4. За успешное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года капитану Потылицыну Дмитрию Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

В конце октября 1943 года Д. П. Потылицын был отозван с фронта и после церемонии награждения в Кремле направлен на курсы усовершенствования командного состава «Выстрел». По окончании курсов в начале июня 1944 года он получил двадцать дней отпуска, после чего отбыл на 3-й Белорусский фронт и 3 июля 1944 года был зачислен во фронтовой офицерский резерв. В ходе Вильнюсской фронтовой операции, проводимой в рамках Белорусской стратегической операции, Дмитрий Павлович был назначен командиром стрелкового батальона 171-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-й гвардейской армии. Под его командованием батальон участвовал в освобождении города Ошмяны, форсировал Неман южнее города Алитус. В ходе Каунасской фронтовой операции гвардии капитан Д. П. Потылицын со своим батальоном освобождал западные районы Литвы, участвовал в боях за город Калвария. Отразив в августе 1944 года многочисленные контратаки немецко-фашистских войск на подступах к границам Восточной Пруссии, к концу месяца войска 3-го Белорусского фронта вышли к заранее подготовленным укреплённым позициям противника на рубеже восточнее линии Расейняй — Кибартай — Сувалки. В позиционных боях западнее местечка Гражишкяй Мариямпольского уезда Литовской ССР 27 сентября 1944 года гвардии капитан Д. П. Потылицын погиб. Первоначально он был похоронен в городе Алитусе Литовской ССР. Позднее его прах был перезахоронен в Рязани на Скорбященском кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (23.10.1943);
 орден Ленина (23.10.1943);
 орден Красного Знамени (13.09.1943);
 орден Суворова 3 степени (24.11.1943);
 орден Красной Звезды (25.06.1943).

Память 
 Именем Геря Советского Союза Д. П. Потылицына названа улица в посёлке Боград Республики Хакасия.

Примечания

Литература

Документы

Ссылки 
 
 

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Выпускники курсов «Выстрел»
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Скорбященском кладбище